Кла́ус Ху́бер (; 30 ноября 1924, Берн, Швейцария — 2 октября 2017, Перуджа, Италия) — швейцарский скрипач, композитор, дирижёр, педагог.

Биография 
Изучал скрипичное мастерство в Цюрихской консерватории (1947—1949) и там же, до 1955, теорию и композицию — у Штефи Гейер и Вилли Буркхарда. В 1955—1956 учился в Берлине у Бориса Блахера.

В 1959 году получил международное признание, после исполнения в Риме на фестивале SIMC его камерной кантаты «Des Engels Anredung an die Seele». С 1964 по 1973 годы преподавал композиторство в Базельской музыкальной академии. В 1966, 1968 и 1972 годах назначался членом жюри Международных конкурсах композиторов «Гаудеамус» в , Нидерланды. В 1969 году основал международный композиторский семинар в Босвиле (Швейцария). С 1973 по 1990 годы руководил композиторским отделением Фрайбургской Высшей школы музыки. С 1979 по 1982 годы — президент Швейцарской ассоциации музыкантов. С 1990 года — продолжал преподавание в различных учебных заведения в качестве приглашённого профессора.

Последние 30 лет жизни жил преимущественно в Паникале (Италия), перемежая с нахождением в Бремене.

Творчество 
Испытал глубокое воздействие Антона Веберна и его версии сериализма, а позже, в 1980-е годы, — арабской музыки.

Избранные сочинения 
 1952 Abendkantate
 1955 6 kleine Vokalisen für Altstimme, Violine und Violoncello
 1957 Des Engels Anredung an die Seele
 1958 Auf die ruhige Nacht-Zeit
 1959—1964 Soliloquia. Оратория для солистов, двух хоров и большого оркестра на текст Августина
 1961 Noctes
 1966 Askese für Flöte, Sprechstimme und Tonband, на текст Гюнтера Грасса
 1967 Tenebrae für grosses Orchester (премия Бетховена г.Бонн)
 1970—1971 …inwendig voller Figur… für grossen Chor, Lautsprecher, Tonband und grosses Orchester
 1972 Ein Hauch von Unzeit I
 1972 Ein Hauch von Unzeit II
 1972 Ein Hauch von Unzeit III
 1972 AUSGESPANNT…
 1973—1974 Turnus für Orchester
 1973—1975 Im Paradies oder der Alte vom Berge, опера по Альфреду Жарри
 1975-1982 Erniedrigt — geknechtet — verlassen — verachtet, оратория в 7 частях на тексты Эрнесто Карденаля, Флориана Кноблоха, Каролины Марии ди Жезус и Джорджа Джексона
 1976 Ein Hauch von Unzeit IV
 1976-1977 Erinnere Dich an g… für Kontrabass und 18 Musiker
 1978 Lazarus I/II, Brosamen für Violoncello und Klavier
 1979 Sonne der Gerechtigkeit. Funktionale Musik für einen Gottesdienst: «Die Prophetie des Jeremias»
 1983 Seht den Boden, blutgetränkt für 14 Instrumentalisten
 1984 Ñudo que ansí juntáis на слова Тересы де Хесус и Пабло Неруды
 1986 Protuberanzen. Drei kleine Stücke für Orchester
 1989 Des Dichters Pflug, струнное трио памяти Осипа Мандельштама
 1989 La terre des hommes. Памяти Симоны Вейль на слова Осипа Мандельштама и Симоны Вейль
 1990 Die umgepflügte Zeit, памяти Луиджи Ноно
 1992—1993 Die Erde bewegt sich auf den Hörnern eines Ochsen für Vokal- und Instrumentalensemble
 1993-1994 Intarsi, Kammerkonzert für Klavier und Orchester
 1993-1997 Lamentationes Sacrae et Profanae ad Responsoria Iesualdi für 6 Solostimmen, Theorbe, Gitarre, Bassetthorn und Bassklarinette
 1997 Umkehr — im Licht sein…, диптих для хора, меццо-сопрано, чтеца и уменьшенного оркестра на тексты Макса Фриша, Осипа Мандельштама и Курта Марти
 1998—1999 L’ombre de notre age für Altflöte, Viola d’amore und dritteltönig gestimmte Harfe
 2001 Schwarzerde. Опера в 9 сценах на стихи и прозаические тексты Мандельштама
 2002 Die Seele muss vom Reittier steigen…, текст Махмуда Дарвиша
 2004 A Voice from Guernica…
 2006 Miserere hominibus…, Vokalwerk
 2007 Vida y muerte no son mundos contrarios, для меццо-сопрано или контратенора и виолы д’амур на слова Октавио Паса
 2008 Agnus Dei qui tollis peccata mundi для 6 инструментов
 2010 Erinnere dich an Golgatha… для контрабаса, 18 инструментов и живой электроники

Тексты 
 Umgepflügte Zeit. Gesammelte Schriften, hrsg. von Max Nyffeler. Verlag MusikTexte, Köln 1999
 Von Zeit zu Zeit. Das Gesamtschaffen. Gespräche mit Claus-Steffen Mahnkopf. Hofheim 2009

Педагогическая деятельность 
Преподавал скрипичное искусство в Цюрихской консерватории (1950—1960), историю музыки — в Люцернской консерватории (1960-1963), теорию, композицию и инструментовку — в Базельской музыкальной академии (с 1964). Профессор композиции во Фрайбургской Высшей школе музыки (1973—1990).

Среди его учеников — Брайан Фернихоу, Кайя Саариахо, Вольфганг Рим, Микаэль Жаррель, Пак-Паан Ён Хи, Тосио Хосокава, Дитер Мак и многие другие.

Признание 
Художественная премия Базеля (1978).  (Фрайбург, 1984). Премия за европейскую церковную музыку (2007). Музыкальная премия Зальцбурга (2009). Премия Эрнста фон Сименса (2009).

Почётный доктор Лейпцигской высшей школы музыки и театра (2009). Почётный доктор Страсбургского университета.

Член Берлинской академии искусств (с 1986). Член-корреспондент Баварской академии изящных искусств.

Примечания

Литература 
 Klaus Huber/ Ulrich Tadday, Hrsg. München: edition text + kritik, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт,,,,

Академические музыканты Швейцарии
Оперные композиторы Швейцарии
Преподаватели Базельской музыкальной академии
Преподаватели Фрайбургской Высшей школы музыки
Члены Баварской академии изящных искусств
Авторы реквиемов
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений
Лауреаты премии Райнхольда Шнайдера
Почётные доктора Страсбургского университета